Часовете може да означава:

 Романът на Майкъл Кънингам
 Филмът на Стивън Далдри
 работното заглавие на Мисис Далауей от Вирджиния Улф